MQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mo I Rana Rossvoll (Norvegia)